Wohlrath ist der Familienname folgender Personen:

 Elmar Wohlrath (* 1952), deutscher Schriftsteller, siehe Iny Lorentz
 Kevin Wohlrath (* 1995), deutscher Basketballspieler

Siehe auch:
 Wolrad